

Кузнецовська сільська рада — сільське поселення, Кур'їнський район, Алтайський край
 Кузнецовська сільська рада — сільське поселення, Магдагачинський район, Амурська область